Departamento Colón ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:

 Departamento Colón (Honduras), Departamento in Honduras
 Departamento Colón (Córdoba), Departamento in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Departamento Colón (Entre Ríos), Departamento in der Provinz Entre Ríos, Argentinien